Franz Hoop ist der Name folgender Personen:
 Franz Xaver Hoop (1886–1960), liechtensteinischer Politiker (FBP)